Gornje Polje (Nikšić, Crna Gora), naseljeno mjesto u općini Nikšić, Crna Gora
 Gornje Polje (Busovača, BiH), stari naziv naseljenog mjesta Kaćuni, općina Busovača, BiH